Greeley é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Greeley (Kansas)
 Condado de Greeley (Nebraska)

Desambiguações de topônimos